Ballis ist der Familienname von:

 Anja Ballis (* 1969), deutsche Literaturwissenschaftlerin und Hochschullehrerin
 Barbara Ballis (* 1962), US-amerikanische Ethnologin und Autorin 
 Ioannis Ballis (* vor 1888–?), griechischer Tennisspieler